Bukovica je naseljeno mjesto u općini Tomislavgrad, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Mijo Čuić, filozof i teolog, franjevac.
 Stjepan Čuić, hrvatski književnik.

Izvori 

Naselja u Hercegbosanskoj županiji
Tomislavgrad